Sacharowo (russisch meist , seltener ) ist der Name folgender Dörfer in Russland:

in der Region Altai:
 Sacharowo (Region Altai, Rubzowski), im Rubzowski rajon
 Sacharowo (Region Altai, Salessowski), im Salessowski rajon

in der Oblast Archangelsk:
 Sacharowo (Archangelsk, Primorski, Lissestrowskoje), im Primorski rajon, Landgemeinde Lissestrowskoje
 Sacharowo (Archangelsk, Primorski, Wosnessenskoje), im Primorski rajon, Landgemeinde Wosnessenskoje
 Sacharowo (Archangelsk, Welski), im Welski rajon

in der Oblast Belgorod:
 Sacharowo (Belgorod)

in der Oblast Iwanowo:
 Sacharowo (Iwanowo, Luchski, Rjabowskoje), im Luchski rajon, Landgemeinde Rjabowskoje
 Sacharowo (Iwanowo, Luchski, Timirjasewskoje), im Luchski rajon, Landgemeinde Timirjasewskoje
 Sacharowo (Iwanowo, Schuiski), im Schuiski rajon
 Sacharowo (Iwanowo, Teikowski), im Teikowski rajon
 Sacharowo (Iwanowo, Werchnelandechowski), im Werchnelandechowski rajon ()

in der Oblast Jaroslawl:
 Sacharowo (Jaroslawl, Breitowski), im Breitowski rajon
 Sacharowo (Jaroslawl, Danilowski, Dmitrijewskoje), im Danilowski rajon, Landgemeinde Dmitrijewskoje
 Sacharowo (Jaroslawl, Danilowski, Wachtinskoje), im Danilowski rajon, Landgemeinde Wachtinskoje
 Sacharowo (Jaroslawl, Pereslawski), im Pereslawski rajon
 Sacharowo (Jaroslawl, Perwomaiski), im Perwomaiski rajon
 Sacharowo (Jaroslawl, Rostowski), im Rostowski rajon

in der Oblast Kaluga:
 Sacharowo (Kaluga, Dserschinski), im Dserschinski rajon
 Sacharowo (Kaluga, Isnoskowski), im Isnoskowski rajon
 Sacharowo (Kaluga, Malojaroslawezki), im Malojaroslawezki rajon

in der Oblast Kirow:
 Sacharowo (Kirow)

in der Republik Komi:
 Sacharowo (Komi)

in der Oblast Kostroma:
 Sacharowo (Kostroma, Buiski), im Buiski rajon
 Sacharowo (Kostroma, Kostromskoi, Bakschejewskoje), im Kostromskoi rajon, Landgemeinde Bakschejewskoje
 Sacharowo (Kostroma, Kostromskoi, Schungenskoje), im Kostromskoi rajon, Landgemeinde Schungenskoje
 Sacharowo (Kostroma, Krasnoselski), im Krasnoselski rajon
 Sacharowo (Kostroma, Nerechtski), im Nerechtski rajon

in der Oblast Kursk:
 Sacharowo (Kursk)

in der Republik Mari El:
 Sacharowo (Mari El)

in der Oblast Moskau:
 Sacharowo (Moskau, Istrinski), im Istrinski rajon
 Sacharowo (Moskau, Jegorjewski), im Jegorjewski rajon
 Sacharowo (Moskau, Klinski, Klin), im Klinski rajon, Stadtgemeinde Klin
 Sacharowo (Moskau, Klinski, Petrowskoje), im Klinski rajon, Landgemeinde Petrowskoje
 Sacharowo (Moskau, Odinzowski), im Odinzowski rajon
 Sacharowo (Moskau, Ramenski, Kratowo), im Ramenski rajon, Stadtgemeinde Kratowo
 Sacharowo (Moskau, Ramenski, Rybolowskoje), im Ramenski rajon, Landgemeinde Rybolowskoje
 Sacharowo (Moskau, Stupinski), im Stupinski rajon

in der Stadt Moskau:
 Sacharowo (Moskau, Troizk), im Verwaltungsbezirk Troizk

in der Oblast Nischni Nowgorod:
 Sacharowo (Nischni Nowgorod, Bor), im Stadtkreis Bor
 Sacharowo (Nischni Nowgorod, Pawlowski), im Pawlowski rajon
 Sacharowo (Nischni Nowgorod, Semjonowski), im Semjonowski rajon
 Sacharowo (Nischni Nowgorod, Sokolski), im Sokolski rajon
 Sacharowo (Nischni Nowgorod, Sosnowski), im Sosnowski rajon
 Sacharowo (Nischni Nowgorod, Tonkinski), im Tonkinski rajon

in der Oblast Nowgorod:
 Sacharowo (Nowgorod)

in der Region Perm:
 Sacharowo (Perm)

in der Oblast Pskow:
 Sacharowo (Pskow, Newelski), im Newelski rajon ()
 Sacharowo (Pskow, Nowosokolnitscheski), im Nowosokolnitscheski rajon
 Sacharowo (Pskow, Welikolukski), im Welikolukski rajon

in der Oblast Rjasan:
 Sacharowo (Rjasan, Kassimowski), im Kassimowski rajon
 Sacharowo (Rjasan, Klepikowski), im Klepikowski rajon
 Sacharowo (Rjasan, Sacharowski), im Sacharowski rajon

in der Region Transbaikalien:
 Sacharowo (Transbaikalien)

in der Oblast Twer:
 Sacharowo (Twer, Beschezki), im Beschezki rajon
 Sacharowo (Twer, Kalininski), im Kalininski rajon
 Sacharowo (Twer, Kaschinski), im Kaschinski rajon
 Sacharowo (Twer, Konakowski), im Konakowski rajon
 Sacharowo (Twer, Lichoslawlski), im Lichoslawlski rajon
 Sacharowo (Twer, Rschewski, Jessinka), im Rschewski rajon, Landgemeinde Jessinka
 Sacharowo (Twer, Rschewski, Uspenskoje), im Rschewski rajon, Landgemeinde Uspenskoje
 Sacharowo (Twer, Selischarowski), im Selischarowski rajon
 Sacharowo (Twer, Spirowski), im Spirowski rajon
 Sacharowo (Twer, Udomelski), im Udomelski rajon

in der Republik Udmurtien:
 Sacharowo (Udmurtien)

in der Oblast Wladimir:
 Sacharowo (Wladimir, Gus-Chrustalny), im Gus-Chrustalny rajon
 Sacharowo (Wladimir, Kirschatschski), im Kirschatschski rajon
 Sacharowo (Wladimir, Muromski), im Muromski rajon
 Sacharowo (Wladimir, Seliwanowski), im Seliwanowski rajon
 Sacharowo (Wladimir, Sudogodski), im Sudogodski rajon

in der Oblast Wologda:
 Sacharowo (Wologda, Grjasowezki), im Grjasowezki rajon
 Sacharowo (Wologda, Kitschmengsko-Gorodezki), im Kitschmengsko-Gorodezki rajon
 Sacharowo (Wologda, Meschduretschenski), im Meschduretschenski rajon ()
 Sacharowo (Wologda, Nikolski, Baidarowskoje), im Nikolski rajon, Landgemeinde Baidarowskoje
 Sacharowo (Wologda, Nikolski, Wachnewskoje), im Nikolski rajon, Landgemeinde Wachnewskoje
 Sacharowo (Wologda, Sokolski), im Sokolski rajon
 Sacharowo (Wologda, Tscherepowezki, Jugskoje), im Tscherepowezki rajon, Landgemeinde Jugskoje
 Sacharowo (Wologda, Tscherepowezki, Woskressenskoje), im Tscherepowezki rajon, Landgemeinde Woskressenskoje
 Sacharowo (Wologda, Wologodski, Markowskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Markowskoje
 Sacharowo (Wologda, Wologodski, Spasskoje), im Wologodski rajon, Landgemeinde Spasskoje